Бейкер, Джордж:
 Бейкер, Джордж Аугустус (1821—1880) — американский художник.
 Бейкер, Джордж (1878—1943) — американский художник.
  (род. 1944) — нидерландский певец, поэт, композитор.  (1931—2011) — английский актёр.